Rompisacos puede referirse a:
El nombre común de la planta Aegilops geniculata.
El nombre común de la planta Aegilops neglecta.
El nombre común de la planta '''''Aegilops triuncialis.